

Халтурино — присілок, Куженерський район, Марій Ел
 Халтурино — присілок, Параньгинський район, Марій Ел